Yan Yuan (Wade-Giles: Yen Yüan) ist der Name folgender Personen:

Yan Hui (Konfuziusschüler), auch bekannt als Yan Yuan 
Yan Yuan (Qing-Dynastie)  (1635–1704), konfuzianischer Gelehrter

Siehe auch

Yan Yuan (Jiangnan-Garten) , ein Jiangnan-Garten in Changshu (Provinz Jiangsu)